Backstage (algemeen), Achter de schermen, een plek die niet toegankelijk is voor het grote publiek, meestal enkel voor medewerkers
Backstage (cultuurhuis), een cultuurhuis in België
Backstage (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Backstage (album), een studioalbum van Cher
Backstage (1988), een Australische dramafilm
Back Stage (1917), een stille film met Oliver Hardy
Back Stage (1919), een stille film met Buster Keaton
Back Stage (1923), een korte film
Backstage (2000), een concertfilm over rap
Backstage (2005), een Franse film, geregisseerd door Emmanuelle Bercot
Back Stage (merk), een merk uit de entertainmentindustrie
Backstage View, een onderdeel van Microsoft Office 2010